Це список країн за споживанням нафти.
Світове споживання нафти складає  93 млн барель за день (барелів/день) у середьному у 2015 зі слів Міжнародне енергетичне агентство МЕА.

Див. також
 Пік нафти

Примітки 

Нафта
Світова економіка
Списки країн за економічними показниками